Ca l'Amargant és una masia del municipi de Caldes de Malavella, a la comarca catalana de la Selva.

Masies de Caldes de Malavella